Weinlich ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Weinlich (1855–1920), österreichische Violoncellistin
 Franz Weinlich (1801–1869), österreichischer Unternehmer und Volkssänger
 Josephine Weinlich († 1887), Pianistin, Violinistin, Komponistin und Dirigentin
 Louise Weinlich-Tipka (1829–1907), österreichische Opernsängerin (Sopran)